Дми́трий Анато́льевич Го́рчев (27 сентября 1963, Целиноград, Казахская ССР — 25 марта 2010, Гостилово, Псковская область) — российский прозаик, , иллюстратор.

Биография 
Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. Работал токарем, учителем иностранного языка, системным администратором, техническим переводчиком.

В 1999 году переехал в Санкт-Петербург. До 2005 года работал главным художником издательства «Геликон Плюс» и журнала Бориса Стругацкого «Полдень. XXI век».

С 2007 года жил в Невельском районе Псковской области. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Приобрёл большую популярность в Интернете, стал одним из первых «тысячников» в «Живом Журнале». Творчество Горчева представлено в библиотеке Максима Мошкова. Участвовал в телепередаче «Школа злословия».

Рассказы Горчева — остроумные и разносторонние миниатюры со смелыми языковыми экспериментами. Горчев пародировал «народную» описательную риторику, городские легенды; работал со стилистикой сказа и очерка, сюжетным абсурдом и алогизмом, наследуя традиции Михаила Зощенко и Даниила Хармса.

«Горчев — Настоящий Писатель, и не только потому, что его весело и интересно читать (а рассказы у него короткие, без напряга для читателя), но и потому, что он всё проговаривает вслух. В том числе и то, о чём многие боятся даже подумать.»

25 марта 2010 года найден мёртвым на крыльце своего дома в Невельском районе Псковской области. Как сообщила в блоге писателя его супруга Екатерина, причиной смерти стало обширное внутреннее кровоизлияние. Писатель похоронен в деревне, в которой жил. У него остались взрослая дочь и сын.

Была учреждена литературная премия имени Дмитрия Горчева.

Библиография 
 Рассказы. — : Геликон Плюс, 1999.
 Красота. — : Геликон Плюс, 2000.
 Красота — Мерзость. — : Геликон Плюс, 2001.
 Сволочи. — : Амфора, 2002. Переиздание: : Red Fish, Амфора, 2005.
 Осенняя Жаба. — : Геликон Плюс, 2004.
 План спасения. — : Амфора, 2005.
 Жизнь в кастрюле. — : Геликон Плюс, 2006.
 13 рублей. — : Геликон Плюс, 2007.
 Милицейское танго. — : Амфора, 2007.
 Дикая жизнь Гондваны. — : CheBook, 2008.
 Жизнь без Карло. — : Астрель-СПб, 2010.
 Деление на ноль. — : Астрель-СПб, 2011.
 Поиск Предназначения. — : Астрель-СПб, 2012.
 Я не люблю Пушкина: (из Живого Журнала). - : АСТ, 2013 (ISBN 978-5-17-079792-9).

Примечания

Ссылки 

 Сайт Дмитрия Горчева
 Дмитрий Горчев на сайте «Сетевая Словесность»
 
 
 
 Школа Злословия с Дмитрием Горчевым. Выпуск 154, 27.10.2008

Выпускники Казахского университета международных отношений и мировых языков
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Персоналии:Санкт-Петербург
Похороненные в Невельском районе